Savi — capital do antigo reino de Ouidah
Gaetano Savi (1769–1844) — naturalista italiano
Paolo Savi (1798–1871) —  geólogo, ornitólogo e entomologista italiano
 Zagorje ob Savi, localidade eslovena

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos